Георгий Маркович Мартьян () — советский футболист, тренер. Лучший бомбардир за всю историю «Астаны-1964». На его счету за целиноградский клуб 152 мячей.

Биография 
С 17 лет начал играть в первой лиге Таджикиской ССР, с 1966 года выступал за команду «Памир» Ленинабад класса «Б». В 1974—1975 годах играл за алматинский «Кайрат» в высшей лиге. В 1976—1983 годах играл за «Целинник» Целиноград, там также был тренером. С 1984 по 1986 года прошёл Высшую школу тренеров в Москве. С 1986 по 1988 года был главным тренером «Целинника».

В 1990 году вместе с семьей переехал в Германию. В 42 года переквалифицировался на газо- и водопроводчика.

Ссылки 
 Bewegte Vergangenheit des Georg M.
 Г.МАРТЬЯН, С.ГОРОХОВОДАЦКИЙ, Р.ДУЗМАМБЕТОВ, В.ЛОГИНОВ!

Футболисты СССР
Игроки ФК «Худжанд»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Женис»